Kresy Wschodnie
 Kresy Zachodnie
 Kresy – czasopismo wydawane od 1989
 Kresy24.pl – portal internetowy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 89, w tym 4 podstawowe
 Kresy – część miasta Wyśmierzyce

Przypisy